Улица Готвальда (улица Клемента Готвальда) — название нескольких улиц в странах бывшего СНГ.

Россия 
 Улица Готвальда — улица в Екатеринбурге.
 Улица Готвальда — улица в Королёве.
 Улица Клемента Готвальда — улица в Подольске.
 Улица Готвальда — улица в Павловске.
 Улица Готвальда — улица в Миассе.
 Улица Готвальда — название улицы Чаянова в Москве в 1966—1992 гг.

Украина 
 Улица Клемента Готвальда — улица в Горловке.
 Улица Готвальда — улица в Донецке.
 Улица Готвальда — улица в Запорожье.
 Улица Готвальда — улица в Кировске.
 Улица Готвальда — улица в Кривом Роге.
 Улица Готвальда — улица в Чернигове.